Wolica (gromada w powiecie janowskim) (kraśnicki/janowski)
 Wolica (gromada w powiecie kieleckim)
 Wolica (gromada w powiecie pińczowskim)

także:

 Wolica Ługowa (gromada) (powiat dębicki/ropczycki)